Wild West refererer ofte til Det Vilde Vesten i det vestlige USA i det 19. århundrede.

 Wild West – Orienteringsløb, Der løbes hvert andet år og altid i nord- eller vestjyske klit- eller hedeplantager i Danmark. Kortene er gerne oldnordiske, hvor man stort set kun kan stole på højdekurverne. Starten går cirka kl. 02.00 om natten. Distancen er 27 km i terræn.

Se også 
 Westernfilm

Kilder/henvisninger
 Lexopen